Pabst pode se referir a:

Georg Wilhelm Pabst, cineasta austríaco.
Guido Frederico João Pabst, biólogo brasileiro.

Desambiguação